Gläsendorf steht für folgende deutsche Ortsnamen:
 Szklarnia (Międzylesie), Powiat Kłodzki
 Szklarnia (Szczytna), Powiat Kłodzki 
 Szklary (Ząbkowice Śląskie), Powiat Ząbkowicki 
 Szklary (Kamiennik), Powiat Nyski

Siehe auch:
 Glasendorf, Szklarka (Bystrzyca Kłodzka), Powiat Kłodzki